Diese Liste zeigt die Premierminister (engl. premier) des australischen Bundesstaates Queensland.

Weblinks 

 Offizielle Website des Premierministers von Queensland

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure von Queensland

Queensland
!Liste